Това е списък на наградените с орден Стара планина, който е най-високото отличие в наградната система на Република България. Връчва се от президента на България на политици, дипломати, общественици, спортисти, български и чужди граждани.

Бележки